Galeria Forum w Toruniu – galeria Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Lokalizacja 
Galeria znajduje się w zachodniej części miasta, w dzielnicy Bydgoskie Przedmieście, przy ul. Sienkiewicza 30/32, w sąsiedztwie budynku Orkiestry Wojskowej Garnizonu Toruń, zajezdni tramwajowej oraz dawnego kasyna pionierów.

Historia 
Działalność galerii zainicjowano w 2006 roku wystawą IV Forum Malarstwa Polskiego zatytułowaną „Ecce Homo”. Galeria powstała z inicjatywy prof. Kazimierza Rocheckiego i jego żony Mirosławy Rocheckiej. Odbywają się tu wystawy, wernisaże i spotkania prezentujące twórczość artystów, pedagogów, studentów zarówno z macierzystej uczelni - Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jak również z innych szkół artystycznych z terenu Polski. Ponadto wystawiane są tu również prace cenionych artystów spoza środowisk akademickich.

W Galerii swoje prace wystawiali tacy twórcy, jak: Paweł Lewandowski-Palle, Leszek Misiak, Lech Wolski, Andrzej Guttfeld, Alfred Aszkiełowicz, Ryszard Krzywka, Piotr Błażejewski, Piotr Młodożeniec, Witold Michorzewski, Jerzy Puciata, Rafał Strent i inni.

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu

Przypisy 

Galerie sztuki w Toruniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika